Дадиани Григорий:
 Дадиани, Григорий Кациевич (1770—1804) — владетельный князь (мтавар) Мегрелии.
 Дадиани, Григорий Леванович (1814—1901) — светлейший князь, русский генерал, регент Мегрелии при малолетнем племяннике, поэт.